Almena (Kansas) ;
  ;
  ;
 Almena Township (Michigan).

Homonymie de localités aux États-Unis